w mitologii greckiej:
 Bukolion – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Bukolion – syn Laomedona

Przypisy

Bibliografia